NMOL steht für:
 Numerical Method of Lines (dt. Numerische Linienmethode), Verfahren zum Lösen (parabolischer) partieller Differentialgleichungen

nmol steht für:
 Nanomol (10−9 mol), SI-Basiseinheit der Stoffmenge, Mengenangabe bei chemischen Reaktionen

Abkürzung